Europeo – relativo all'Europa, continente del pianeta Terra
 Europeo – relativo all'Unione europea
 Europeo – razza di gatto
 L'Europeo – settimanale italiano d'attualità fondato nel 1945 e chiuso nel 1995

Pagine correlate 
Europa (disambigua)
Europe (disambigua)
Campionato europeo

Altri progetti